Acer steht für: 

 Acer, taiwanischer Computerhersteller
 Acer, wissenschaftlicher Name der Pflanzengattung Ahorne

Acer steht für einen Vornamen; bedeutende Namensträger:
 Acer Nethercott (1977–2013), britischer Steuermann im Rudersport

Acer steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:
 Yusuf Acer (* 1997), türkischer Fußballspieler

ACER steht für:

 Agency for the Cooperation of Energy Regulators, eine EU-Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden
 Australian Council for Educational Research, ein australisches Institut zur Bildungsforschung
 Les Amis des Combattants en Espagne Républicaine, ein französischer Verein der Freunde der Kämpfer im republikanischen Spanien

Siehe auch:

Abkürzung